Kostüm (von lateinisch consuetudo „Gewohnheit, Herkommen, Sitte“) steht für:

 Kostüm (Damenkleidung), kombinierte Damenbekleidung
 Kostüm (Darstellende Kunst), Ausstattung der Schauspieler
 Faschingskostüm, als Kurzform: spezielle Kleidung, um sich zu verkleiden
 Kostümbildner, als Kurzform: Abteilung oder Zuständigkeit der Personenausstattung

Siehe auch:
 Verkleidung (Begriffsklärung)